Khaskovo () est une obchtina de l'oblast de Khaskovo en Bulgarie.

Obchtina dans l'oblast de Khaskovo